Morpho steht für:

 einen Beinamen der Aphrodite, siehe Morpho (Beiname)
 eine Gattung der Edelfalter, siehe Morpho (Gattung)
 ein Unternehmen der Chipkartenbranche, siehe Morpho Cards